Herne Bay (Kent), Engeland
 Herne Bay (Nieuw-Zeeland)